

Astronomia 
 185641 Judd – asteroide della fascia principale

Aziende 
 Judd – casa motoristica britannica facente parte dell'azienda Engine Developments Ltd.

Geografia 
 Monte Judd – picco roccioso antartico

Persone 
 Ashley Judd (1968) – attrice statunitense
 Cris Judd (1969) – ballerino, coreografo e attore statunitense
 Donald Judd (1928-1994) – artista statunitense
 Harry Judd (1985) – batterista britannico
 Naomi Judd (1946–2022) – cantante statunitense
 Walter Stephen Judd (1951) – botanico statunitense
 Wynonna Judd (1964) – cantante statunitense